Entre 6 e 10 de fevereiro de 1979 foi realizada a 14ª edição da Taça Brasil, tendo a cidade de São Paulo como sede e os jogos realizados no Ginásio do Ibirapuera. O campeão foi o Sírio.

Participantes

Tabela

Grupo A 
  Jogos

 Classificação

Grupo B 
 Jogos

 Classificação

Semifinais

Disputa pela 3ª colocação 
Inconformados com o último lance da derrota na semifinal para o Sírio, os dirigentes do Jóquei Clube, alegando que o juiz gaúcho Renato Marcílio havia apitado uma falta contra o time paulista, só não mantendo a decisão por conta da invasão da torcida em quadra, entraram com um pedido de anulação da partida, que foi negado. Diante disso, César, presidente e jogador do Jóquei Clube, agrediu o dirigente da CBB, Ari Menezes, acarretando na suspensão da equipe, perdendo o 3º posto por WO para o .

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1979
Basquetebol de 1979 no Brasil